Итаньен () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юг штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Порту-Сегуру. Население составляет 19 955 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 445,063 км². Плотность населения — 13,8 чел./км².

История 
Город основан 14 августа 1958 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 78.859.774,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.830,38 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,673 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия